Бесконачно може бити:

 Бесконачност, математички појам.
 Бесконачно (албум Шкаба), албум репера Шкаба издат 2012. године.
 Бесконачно (албум Плавог оркестра) албум групе Плавог оркестра издат 1999. године.